Manati bezeichnet:

 eine Meeressäugetierfamilie, siehe Rundschwanzseekühe
 einen Ort und Aldeia im osttimoresischen Suco Leotala, siehe Leotala

Manatí bezeichnet:

 Manatí (Atlántico), eine Gemeinde in Kolumbien
 Manatí (Kuba), eine Gemeinde auf Kuba
 Manatí (Puerto Rico), eine Gemeinde auf Puerto Rico